

Geografia

Italia 
 Sant'Egidio alla Vibrata – comune in provincia di Teramo (Abruzzo)
 Sant'Egidio del Monte Albino – comune in provincia di Salerno (Campania)
 Sant'Egidio – frazione di Ferrara
 Sant'Egidio – frazione di Cesena che ha preso nome dall'omonima parrocchia
 Sant'Egidio – frazione di Perugia sede dell'aeroporto del capoluogo umbro

Persone 
 Sant'Egidio abate († ?720) – patrono dei lebbrosi, degli storpi e dei tessitori, celebrato il 1º settembre
 Sant'Egidio da Sansepolcro (†1050) – monaco benedettino, fondatore con Sant'Arcano dell'Abbazia di Sansepolcro, celebrato il 1º settembre
 Sant'Egidio di Casaio (†1250 circa) – monaco cistercense, abate di San Martino di Castañeda (Spagna)
 Sant'Egidio di Saumur (†1262) – vescovo di Damietta e di Tiro, celebrato il 23 aprile
 Sant'Egidio Maria da Taranto (†1812) – dei frati minori francescani, celebrato il 7 febbraio

Altro 
 Sant'Egidio – titolo cardinalizio
 Comunità di Sant'Egidio – comunità cristiana riconosciuta come Associazione Internazionale Laicale della Chiesa cattolica

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Egidio